Вигу́ровщина-Трое́щина (разг. Трое́щина; , ) — жилой массив, бывшее село в Деснянском районе Киева, расположенное на левом берегу реки Днепр. Численность населения — 267,3 тысячи человек (2012). Занимает площадь 3265 га.

Южной границей Троещины является проспект Романа Шухевича, перекресток улиц Братиславская и Крайняя. Восточной границей является промзона (Банкнотная фабрика, ТЭЦ-6). С севера границей Вигуровщины-Троещины является поле, за которым находится с. Погребы. На старице Десны и Радунки находится археологический памятник Городок Песочный.

История 

Название массива восходит к названию одноимённого села Троещина. Что же касается названия местности «Вигуровщина», то в письменных источниках XVI—XVII столетий Вигуровщина упоминается как местность, подаренная 12 декабря 1572 года Михайловскому Златоверхому монастырю ее владельцем Яном Вигурой, «служебником» киевского воеводы князя Константина Острожского, что было юридически закреплено универсалом Богдана Хмельницкого в 1654 году.

Застройка массива началась в 1981 году, после постройки Московского моста. Первые дома были заселены в 1983 году. Архитекторы Юрий Паскевич, Григорий Слуцкий и другие в качестве новшеств городской архитектуры использовали при застройке разноцветную, радужную покраску жилых домов, что стало несколько отличать архитектуру массива от однотипных панельных многоэтажек в других спальных районах того времени.

План строительства метрополитена на Троещину 
Уже достаточно давно власти обещают начать строительство Подольско-Вигуровской линии метрополитена на Троещину.

Утверждён новый проект строительства четвёртой линии киевского метро, в котором исчезли показатели продолжительности строительства.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов 30 января 2012 года подписал распоряжение № 134, которым утверждён обновлённый проект участка Подольско-Вигуровской линии Киевского метрополитена от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная».

В документе, в частности, пересчитана в сторону увеличения общая смета работ по строительству первого участка четвёртой ветки метрополитена. Так, если по старому проекту (утверждён распоряжением КГГА № 696 от 20 мая 2008 года) сметная стоимость строительства составляла 5 млрд. 506 млн. 909 тыс. грн. (в ценах 2007 года, включая НДС), то обновлённая смета составляет 6 млрд. 902 млн. 949 тыс. грн. (в ценах 2010 года, включая НДС).
При этом в показателях обновлённого проекта исчезло указание продолжительности строительства. По старому проекту предполагалось, что работы займут 5 лет и 2 месяца.

Эксперты отмечают бесперспективность прокладки линии метро изначально только до Радужного массива ввиду отсутствия там свободного участка земли под депо, без которого линия не может быть введена в эксплуатацию.

Троещина в городском фольклоре 
Во время сноса села Вигуровщина его жителям выдавались ордера на квартиры в других районах города, в коммунальных домах. Также в этом спальном районе получали квартиры представители военных и государственных структур. В 1980-х годах многие люди при выборе квартиры отдавали предпочтение большой квартире на Троещине в новом доме, нежели на Подоле в маленькой старой квартире, построенной, в лучшем случае, в 1937 году. Также можно учесть, что стоимость квартир и аренда в спальном районе на левом берегу была достаточно низкой, что делало его привлекательным для студентов и молодых семей, желающих приобрести или арендовать жилье.

Интересной достопримечательностью Троещины до 2017 года был Сказочный подъезд на ул. Радунской, созданный усилиями художницы-любительницы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Спутниковый снимок на карте Google

Деснянский район (Киев)